Aller kan syfta på:
 Aller media – ett svenskt mediebolag med huvudkontor i Stockholm

Geografi
 Aller (kommun) – en kommun i Spanien
 Aller, Dorset – en ort i Dorset, England
 Aller, Mid Devon – en ort i Mid Devon, Devon, England
 Aller, Somerset – en ort och civil parish i Somerset, England
 Aller, Teignbridge – en ort i Teignbridge, Devon, England
 Aller, Tyskland – en 263 km lång flod i Tyskland